Ната́лья Я́ковлева:
 Яковлева, Наталья Васильевна (род. 1973) — российская актриса.
 Яковлева, Наталья (гандболистка) (род. 1986) — казахстанская гандболистка.